

Hydronyme 
 La Venta, un fleuve de Lituanie et de Lettonie

Toponyme 

 Venta, le nom de plusieurs villes de la province romaine de Bretagne :
 Venta Belgarum, aujourd'hui Winchester
 Venta Icenorum, aujourd'hui Caistor St Edmund, près de Norwich
 Venta Silurum, aujourd'hui Caerwent dans le pays de Galles
 Venta, une ville de Lituanie
 La Venta, un site olmèque dans l'État mexicain de Tabasco
 Venta del Moro, une municipalité de la Province de Valence, en Espagne.

Autre 
 Une venta est type d’établissement historique destiné à l’hébergement et à la restauration en Espagne, encore en service parfois au Pays basque espagnol.

Voir aussi